

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Meridian – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sutter
 Meridian – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Meridian – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Douglas
 Meridian – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Ada
 Meridian – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lauderdale
 Meridian – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Meridian – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Logan
 Meridian – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Stephens
 Meridian – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Meridian – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bosque

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Meridian (ang. Meridian Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Meridian (ang. Meridian Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Meridian (ang. Meridian Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham

Pozostałe 
 Meridian – obszar niemunicypalny w Kern County, w Kalifornii
 Meridian – w medycynie chińskiej linia energetyczna lub kanał którym płynie energia qi
 Meridian Cup – piłkarskie rozgrywki między młodzieżowymi reprezentacjami strefy UEFA oraz CAF
 Meridian Lossless Packing – firmowy standard bezstratnej kompresji sygnału PCM
 Meridian FCU Skopje – macedoński klub piłkarski z siedzibą w Skopje
 Meridian – jeden z pierwszych ukraińskich zespołów rockowych
 Bitwa pod Meridian – bitwa podczas wojny secesyjnej (14-20 lutego 1864) na terenie hrabstwa Lauderdale w stanie Missisipi

Zobacz też 
 Meridiana (łac. meridiana) – linia południkowa, dawny instrument astronomiczny, służący do pomiaru wysokości Słońca na niebie
 Meridiana – włoska linia lotnicza
 Meridiani Planum – równina na Marsie